Rosalia – nome proprio femminile
Rosalia – traghetto italiano di tipo ferroviario
Rosalia – città statunitense nello stato di Washington
Rosalia – genere di insetti appartenente alla famiglia Cerambycidae
Rosalia – festività dell'antica Roma
314 Rosalia – asteroide della fascia principale
Rosalía – cantante spagnola